Borracha - produto primário da coagulação do látex da seringueira
Borracha escolar - um material escolar
Mangueira (tubo)
Homem-Borracha - um personagem de história em quadrinhos

Desambiguação